Weißbinder steht für:

 Weißbinder, andere Bezeichnung für Weißküfer, siehe Weissküferei
 Weißbinder, frühere Bezeichnung für Maler, siehe Maler und Lackierer #Berufsbezeichnung